El nombre Torneo Intermedio, puede referirse a:

En Perú 
 Torneo Intermedio 1993.
 Torneo Intermedio 2011, base del Torneo del Inca.

En Uruguay 
 Torneo Intermedio, un torneo organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.
 Torneo Intermedio 2017.
 Torneo Intermedio 2018.

Primera División de Perú